Храм Лу́рдской Бо́жией Ма́тери — католический храм в Литейном округе Санкт-Петербурга. Построен в 1903—1909 годах для нужд французской католической общины по проекту архитекторов Л. Н. Бенуа и М. М. Перетятковича. Освящён 5 декабря (22 ноября по старому стилю) 1909 года епископом Иоанном Цепляком. С 1938 по 1992 год храм оставался единственной действовавшей католической церковью в Ленинграде.

Архитектура 

На основном массиве здания покоится тридцатиметровая двухъярусная четырёхгранная башня-колокольня, увенчанная гранёным куполом. Облицованный грубоколотым гранитом фасад завершён щипцовым фронтоном. Свод церкви выполнен из железобетона.

Первоначально Л. Н. Бенуа сделал эскиз базилики в романском стиле в три нефа с трансептом, но очень небольших размеров, с башней, затейливым входом и небольшим домиком сбоку — жильём для священника. Стилизованные разновеликие объёмы должны были составлять живописную динамичную группу. Для облицовки здания архитектор предполагал использовать кирпич и природный камень. Однако в 1903 году в связи с окончанием строительства Троицкого моста через Неву администрация фирмы «Батиньоль», построившей мост, предоставила церкви значительное количество неиспользованного гранита. Это обстоятельство заставило архитектора принципиально переработать проект. Новый вариант разрабатывался в соавторстве с М. М. Перетятковичем. Бенуа изменил систему строения и вместо трёх нефов, требующих установки колонн, арок и прочего, предложил сделать один железобетонный свод. Имеющийся гранит решили использовать на облицовку.

В результате возник выразительный стилизованный объём как бы вросших друг в друга частей. Архитекторы придали костёлу черты южнофранцузского романского стиля, не избежав при этом сильного влияния северного модерна. Облик здания больше напоминает о произведениях лидера этого направления Элиэля Сааринена, чем о средневековой Франции.

Внутреннее убранство составляют большие морские раковины для воды при входе, 14 стояний крестного пути Иисуса Христа, большая и малая люстры, скульптурное убранство в том числе мраморный бюст Иисуса Христа работы Фёдорова. Первым надалтарным образом была копия Мадонны Рафаэля. В 1916 году её заменила картина, написанная Э. К. Липгартом, изображающая Богородицу с младенцем, архангела Михаила и ряд французских святых. Духовой орган в неоготическом стиле на 20 регистров, изготовленный в 1910 году немецкой органостроительной фирмой «E. F. Walcker», был установлен в храме в 1957 году.

История 

В конце 1940-х и конце 1960-х годов в храме производился капитальный ремонт. Колонны были обработаны под искусственный мрамор, приехавшие из Латвии мастера расписали стены и своды церкви и алтарной части.

В 1957 году для нужд храма в бывшей церкви при Евангелической женской больнице (Лиговский проспект, д. № 4) был приобретён орган немецкой фирмы «E. F. Walcker», после капитального ремонта он был установлен на хорах.

В 1958 году художником Захаровым написан новый, вероятнее всего, на обратной стороне прежнего, надалтарный образ «Вручение Иисусом Христом ключей от Церкви святому апостолу Петру».

В 1981 году был отреставрирован интерьер часовни Лурдской Богоматери.

В 1990-х годах был проведён капитальный ремонт церкви, расчищен цокольный этаж, установлен новый алтарь, лавки, мозаично-расписные витражи (авторы Изабелла и Михаил Байковы), побелены стены, смонтирована звукоусилительная аппаратура, значительно перестроен приходской дом.

22 ноября 2009 года община торжественно отметила столетие освящения храма.

Настоятели и администраторы 

 о. Амвросий Кюни, ОР (1901—1903)
 о. Жан Амодрю, ОР (1903—1935, с 1935 г. епископ)
 о. Мишель Флоран, ОР (1935—1941)
 о. Иосиф Казлас (1945—1963)
 о. Франц Сидарс (1963—1966)
 о. Иосиф Павилонис (1966—1991)
 о. Павел Одиньш, ОFM (1991—2002)
 о. Дмитрий Мишенев (2001—2002 администратор, прихода, с 2002 по 2007 — настоятель)
 о. Игорь Чабанов (с января по август 2007 администратор прихода)
 о. Сергей Альхимёнок (2007—2018)
 о. Стефан Катинель (с сентября 2018 по 4 сентября 2022), настоятель
 о. Константин Передерий (с 4 сентября 2022),настоятель

См. также 
 Неправославные храмы Санкт-Петербурга
 Храмы Санкт-Петербурга

Примечания

Ссылки 
 Сайт прихода
 Энциклопедия Санкт-Петербурга
 История прихода Матери Божией Лурдской в Санкт-Петербурге
 100-летие освящения храма Лурдской Божией Матери в Петербурге

Лурдской
Сооружения в стиле «северный модерн»
Мариан Перетяткович
Постройки Леонтия Бенуа
С
Архитектура петербургского модерна
Католические храмы СССР
Здания и сооружения, заложенные в 1903 году
Здания и сооружения, построенные в 1909 году в Санкт-Петербурге
Здания и сооружения Центрального района
Храмы Богородицы в России
Храмы, построенные в 1909 году в России